Le sigle PCUSA peut désigner :
Parti communiste USA
Presbyterian Church (U.S.A.)